Arquitetura
A parte mais elevada de um telhado

Geografia
 Cume, ponto mais elevado de um terreno
 Cumieira (Santa Marta de Penaguião), freguesia portuguesa
 Cumieira (Penela), freguesia portuguesa
 Cumieira (Pombal), aldeia portuguesa